Fußball-Bundesliga 1994/1995 vanns av Borussia Dortmund före Werder Bremen och Kaiserslautern.

Werder Bremen tappade slutsegern i sista omgången då man förlorade borta mot Bayern München med 3–1 samtidigt som Borussia Dortmund besegrade Hamburg hemma med 2–0.

Tabell

Källor

Noter 

1994 i Tyskland
1995 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1994/1995
1994/1995